Alexis Ginzburg, connu comme Artof Popof (1975-), artiste peintre français d'art urbain ;
 Aleksandr Gintsburg (1907-1972), réalisateur soviétique ;
 Bonni Ginzburg (1964-), footballeur israélien ;
 Carlo Ginzburg, historien italien, fils de Natalia Ginzburg et de Leone Ginzburg ;
 Carlos Ginzburg (1939-), artiste argentin et français, pionnier de l'art fractal ;
 Grigory Ginzburg (1904-1961), pianiste russe ;
 Leone Ginzburg (1909-1944), journaliste et militant antifasciste italien ;
 Natalia Ginzburg, née Levi (1916-1991), romancière italienne ;
 Vitaly Ginzburg (1916-2009), physicien russe lauréat du prix Nobel de physique en 2003, auteur de la théorie de Ginzburg-Landau et auquel on a donné le nom du critère de Ginzburg.

Voir également
 
 

Patronyme juif